Соревнования в индивидуальном многоборье среди женщин на чемпионате России по спортивной гимнастике 2019 года проходили с 6 по 7 марта в Пензе.

В соревнованиях принимали участие 76 человек. 24 спортсменки квалифицировались в финальный этап по результатам выступления в командных соревнованиях.

Победители и призеры в индивидуальном многоборье определялись по наибольшей сумме баллов двух дней соревнований (квалификационных и финальных).

Призеры

Результаты соревнований

Многоборье

Примечания 

Чемпионаты России по спортивной гимнастике
Спортивные соревнования в Пензе
Чемпионат России по спортивной гимнастике 2019